Золотая медаль имени А. П. Александрова — медаль, присуждаемая с 2003 года Российской академией наук за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения, серии научных работ в области атомной науки и техники
.
Медаль названа в честь советского физика, президента Академии наук СССР (1975—86) А. П. Александрова.

Список награждённых 
 2003 — Николай Сидорович Хлопкин — за совокупность работ, имеющих важное значение при создании и совершенствовании ядерных установок военно-морского и гражданского флота страны.
 2008 — Ашот Аракелович Саркисов — за цикл работ в области атомной науки и техники.
 2013 — Игорь Дмитриевич Спасский — за основополагающий вклад в развитие атомного флота России.
 2018 — Николай Николаевич Пономарев-Степной — за выдающиеся работы, внесшие большой вклад в исследования и разработки в области двухкомпонентной атомной энергетики и атомно-водородной энергетики, и многолетнюю плодотворную деятельность.

См. также 
Золотые медали и премии имени выдающихся учёных, присуждаемые Российской академией наук

Ссылки 
 Официальный сайт РАН 
 Официальный сайт РАН 
 Постановление Правительства РФ от 06.02.2001 № 89 «Об утверждении перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства и средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению» 
 Постановление Президиума РАН от 28.05.2002 № 166 «Об учреждении золотой медали имени А. П. Александрова ...»  

Александрова
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Ядерная физика
Награды по физике
Награды в области технических наук